Emeus crassus — вид вимерлих моаподібних птахів родини Emeidae. Англійська назва виду eastern moa перекладається як «східний моа».

Поширення 

Вид існував у голоцені у Новій Зеландії. Він був поширений у низинних лісах Південного острова. Вимер до 1500 року. Причиною вимирання, ймовірно, було інтенсивне полювання маорі.

Опис 
Emeus crassus сягав 1,5-1,8 м заввишки. Як і у інших моа, у нього повністю були відсутні крила, було волосоподобне пір'я, довга шия і великі потужні ноги. Його лапи були дуже широкими, що говорить про повільність. Були знайдені м'які тканини тіла, такі як хрящові трахеальні кільця, залишки шкіри, а також окремі кістки і повні скелети. Ближче до голови пір'я ставало коротше, поки, нарешті, не перетворювалися на подобу грубого волосся. Сама голова була, ймовірно, лисою.

Філогенія 
Родинні зв'язки виду за Bunce et al. (2009):

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 
 Eastern Moa. Emeus crassus.  by Paul Martinson. Artwork produced for the book Extinct Birds of New Zealand, by Alan Tennyson, Te Papa Press, Wellington, 2006

Вимерлі нелітаючі птахи
Моаподібні
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі тварини, описані 1846